

Список композицій